Le terme dibromochloropropane peut référer à plusieurs isomères.

Le plus souvent :
 1,2-dibromo-3-chloropropane

et aussi :
 1,1-dibromo-1-chloropropane
 1,2-dibromo-1-chloropropane
 1,3-dibromo-1-chloropropane
 2,2-dibromo-1-chloropropane
 1,1-dibromo-2-chloropropane
 1,2-dibromo-2-chloropropane
 1,3-dibromo-2-chloropropane
 1,1-dibromo-3-chloropropane
 1,3-dibromo-3-chloropropane

Composé organochloré
Composé organobromé